Арно́ Марсе́ль Мори́с Клема́н (; род.  в Экс-ан-Провансе) — французский профессиональный теннисист. Победитель Уимблдонского турнира 2007 года в мужском парном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2001 года в составе сборной Франции.

Общая информация 
Арно родился в семье Анри и Марии Мишель. Начал играть в теннис в возрасте семи лет со своим старшим братом Бруно, который впоследствии стал его тренером.

Его близким другом в мире тенниса является Себастьян Грожан. Арно является крёстным отцом его сына.

Спортивная карьера 
В 1995 году, после окончания колледжа, Клеман сосредоточился на спортивной карьере. Первые матчи в профессиональном турнире провёл в ноябре 1996 года на «челленджере» на Реюньоне. В июле 1997 года вышел в свой первый финал «челленджера» в парном разряде, а в ноябре — в одиночном. В том же году Клеман дошёл до третьего круга на Уимблдоне. В 1999 году вышел в свой первый финал турнира АТП-тура в Марселе, победив в полуфинале игрока из первой двадцатки рейтинга Седрика Пьолина. За этот сезон он прошёл путь со 103 до 48 места в рейтинге.

В 2000 году Клеман выиграл свои первые турниры АТП: в парах в Касабланке и в одиночном разряде в Лионе. В августе он вышел в полуфинал турнира серии Мастерс в Цинциннати. За сезон одержал четыре победы над игроками первой десятки рейтинга, в том числе дважды, на Открытом чемпионате США и в Лионе, над Андре Агасси; на Открытом чемпионате США Агасси выступал в ранге первой ракетки мира. На Открытом чемпионате США Клеман к том же смог выйти в четвертьфинал. К концу сезона Клеман вошёл в число 20 сильнейших теннисистов мира в одиночном разряде.

В январе 2001 года Арно добрался до единственного в карьере финала турнира серии Большого шлема в одиночном разряде. Произошло это на Открытом чемпионате Австралии, где он уступил тому же Агасси.

В апреле Клеман поднялся до десятой позиции в рейтинге, высшей за свою карьеру в одиночном разряде. В Кубке Дэвиса в 2001 году он провёл за сборную Франции шесть игр, в том числе против Марка Россе и Роджера Федерера в матче со сборной Швейцарии, одержал четыре победы и помог команде выйти в финал, где она без него взяла верх над Австралией. На следующий год он также помог сборной Франции дойти до финала, где она, снова без его участия, уступила России. В полуфинальном матче со сборной США Клеман взял верх над Энди Роддиком. В 2001 и 2002 годах он также выступал за сборную Франции в командном чемпионате мира (общий результат 4-2 в одиночном разряде и 3-3 в парах).

В 2004 году Клеман играет в финалах четырёх турниров в парном разряде и выигрывает три из них с тремя разными партнёрами. За год он поднимается со 141 на 30 место в рейтинге теннисистов в парном разряде. Он участвует в олимпийском турнире в Афинах, как в одиночном разряде (проиграл во втором круге Иво Карловичу), так и в парном (с Себастьяном Грожаном, проиграли в первом круге паре из Зимбабве, которую до этого побеждали в марте в Индиан-Уэллс). На следующий год он опять играет за сборную на командном чемпионате мира, выиграв все три матча в паре (с Микаэлем Льодра) и проиграв обе свои одиночные встречи.

В 2006 году Арно смог выиграть два турнира: в феврале в Марселе и августе в Вашингтоне, довея свой счёт выигранных одиночных титулов в туре до четырёх. Продолжая выступать с разными партнёрами, в основном французами, наибольших успехов Клеман добивается с Льодрой. Вместе они выиграли турнир серии Мастерс в Париже осенью 2006 года. Летом 2007 года Клеман и Льодра выиграли Уимблдонский турнир, став первой французской мужской парой победившей здесь с 1933 года. В финале они неожиданно обыграли лидеров парного тенниса и первых номеров посева братьев Брайанов.

участвуют в Кубке Мастерс — финальном турнире АТР-тура

В 2008 году Льодра и Клеман стали финалистами Открытого чемпионата Австралии, где проиграли израильскому дуэту Энди Рам Йонатан Эрлих. Это достижение позволило Клеману подняться на самую высокую в карьере позицию в парном рейтинге — 8-е место. На Олимпиаде в Пекине Клеман и Льодра доходят до полуфинала, где уступают шведам Аспелину и Юханссону. В матче за бронзу они проигрывают Бобу и Майку Брайанам из США, которых до этого побеждали в апреле на Кубке Дэвиса.

В 2009 году Клеман ещё трижды доходил до финалов в парах и одержал одну победу (в Марселе, с Льодра). В январе 2010 года он впервые за два с половиной года дошёл до финала турнира АТР в одиночном разряде. Тем не менее, и в 2009 году на его счету была победа над теннисистом из первой десятки: на турнире в Лионе он взял верх над своим соотечественником Тсонга. В 2011 году он впервые за 13 лет не сумел пробиться в финал турнира АТП ни в одиночном, ни в парном разряде. Его лучшим результатом стал выход с Лукашем Длоугим в четвертьфинал Уимблдонского турнира после победы над знаменитыми индийцами Махешем Бхупати и Леандером Паесом. В четвертьфинале их переиграли будущие финалисты Роберт Линдстедт и Хория Текэу. С начала 2012 года ему не удавалось на турнирах АТП пройти дальше второго круга (на турнире Мастерс в Майами он это сделал после того, как, занимая место в середине второй сотни рейтинга, успешно преодолел квалификационный отбор), и в июне 2012 года Клеман официально объявил об окончании игровой карьеры.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (11)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (8)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров Большого шлема в мужском парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (22)

Победы (12)

Поражения (10)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (9)

Победы (3)

Поражения (6)

Финалы командных турниров (3)

Победы (1)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Интересные факты 
 В детстве у Арно Клемана была диагностирована тяжёлая глазная болезнь, едва не проведшая к слепоте, и на протяжении карьеры он выступает в солнечных очках, защищая глаза.
 24 мая 2004 года на Открытом чемпионате Франции Фабрис Санторо взял верх над Арно Клеманом в матче, длившемся 6 часов и 33 минуты; матч закончился со счётом 6-4, 6-3, 65−7, 3-6, 16-14. и шесть лет оставался самым длинным в истории Открытой эры, до июня 2010 года, когда Джон Изнер обыграл Николя Маю в первом круге Уимблдонского турнира за 11 часов и 5 минут со счётом 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68. Интересно, что Клеман также участвовал в третьем по продолжительности одиночном матче в истории Уимблдона, в котором уступил Райнеру Шуттлеру 3-6, 7-5, 66−7, 7-67, 6-8. Этот матч продолжался 5 часов и 12 минут.

Примечания

Ссылки 

 Персональный сайт
 
 
 

Родившиеся в Экс-ан-Провансе
Теннисисты Франции
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса